|-
|(68501)||2001 UE53|| align=right|16,2|| align=right|2,469|| align=right|0,182|| align=right|13,07|| align=right|3,880||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68502)||2001 US66|| align=right|15,9|| align=right|2,401|| align=right|0,052|| align=right|6,33|| align=right|3,719||MBA||19. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68503)||2001 UC118|| align=right|15,4|| align=right|2,923|| align=right|0,033|| align=right|8,56|| align=right|4,998||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68504)||2001 UK119|| align=right|16,2|| align=right|2,349|| align=right|0,065|| align=right|2,25|| align=right|3,600||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68505)||2001 UM120|| align=right|16,3|| align=right|2,267|| align=right|0,140|| align=right|3,54|| align=right|3,413||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68506)||2001 UW121|| align=right|16,6|| align=right|2,442|| align=right|0,154|| align=right|3,71|| align=right|3,815||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68507)||2001 US122|| align=right|14,8|| align=right|3,090|| align=right|0,120|| align=right|7,16|| align=right|5,430||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68508)||2001 UZ134|| align=right|16,1|| align=right|2,424|| align=right|0,190|| align=right|3,88|| align=right|3,773||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68509)||2001 UA135|| align=right|16,5|| align=right|2,573|| align=right|0,115|| align=right|2,26|| align=right|4,126||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68510)||2001 UX154|| align=right|15,3|| align=right|2,244|| align=right|0,101|| align=right|9,06|| align=right|3,362||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68511)||2001 UH161|| align=right|16,7|| align=right|2,517|| align=right|0,093|| align=right|7,73|| align=right|3,993||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68512)||2001 UV161|| align=right|15,2|| align=right|2,594|| align=right|0,199|| align=right|2,23|| align=right|4,178||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68513)||2001 UL167|| align=right|15,2|| align=right|2,322|| align=right|0,195|| align=right|11,77|| align=right|3,538||MBA||19. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68514)||2001 UV177|| align=right|15,7|| align=right|2,768|| align=right|0,031|| align=right|2,98|| align=right|4,604||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68515)||2001 UZ183|| align=right|14,5|| align=right|3,147|| align=right|0,108|| align=right|11,16|| align=right|5,581||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68516)||2001 UD188|| align=right|16,3|| align=right|2,961|| align=right|0,081|| align=right|7,78|| align=right|5,095||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68517)||2001 UC214|| align=right|13,1|| align=right|3,155|| align=right|0,156|| align=right|20,20|| align=right|5,604||MBA||23. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68518)||2001 VM14|| align=right|16,1|| align=right|2,453|| align=right|0,039|| align=right|5,69|| align=right|3,841||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68519)||2001 VW15|| align=right|11,5|| align=right|5,306|| align=right|0,014|| align=right|22,71|| align=right|12,23||JUT||6. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68520)||2001 VT19|| align=right|15,3|| align=right|2,539|| align=right|0,145|| align=right|6,01|| align=right|4,045||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68521)||2001 VA25|| align=right|15,9|| align=right|2,881|| align=right|0,008|| align=right|1,44|| align=right|4,888||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68522)||2001 VO28|| align=right|15,9|| align=right|2,557|| align=right|0,141|| align=right|5,11|| align=right|4,087||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68523)||2001 VR28|| align=right|16,0|| align=right|2,305|| align=right|0,084|| align=right|6,58|| align=right|3,499||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68524)||2001 VZ31|| align=right|15,9|| align=right|2,361|| align=right|0,156|| align=right|2,83|| align=right|3,627||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68525)||2001 VE33|| align=right|16,0|| align=right|2,582|| align=right|0,073|| align=right|2,54|| align=right|4,148||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68526)||2001 VC44|| align=right|15,7|| align=right|2,610|| align=right|0,203|| align=right|8,42|| align=right|4,215||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68527)||2001 VO59|| align=right|16,0|| align=right|2,243|| align=right|0,092|| align=right|6,84|| align=right|3,359||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68528)||2001 VC60|| align=right|14,6|| align=right|3,018|| align=right|0,078|| align=right|10,28|| align=right|5,242||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68529)||2001 VP63|| align=right|15,6|| align=right|2,668|| align=right|0,091|| align=right|2,54|| align=right|4,358||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68530)||2001 VQ69|| align=right|14,8|| align=right|2,271|| align=right|0,207|| align=right|9,23|| align=right|3,422||MBA||11. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68531)||2001 VQ91|| align=right|16,2|| align=right|2,709|| align=right|0,154|| align=right|10,88|| align=right|4,459||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68532)||2001 VU92|| align=right|15,1|| align=right|2,669|| align=right|0,114|| align=right|15,07|| align=right|4,360||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68533)||2001 VT94|| align=right|15,2|| align=right|2,725|| align=right|0,166|| align=right|14,38|| align=right|4,498||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68534)||2001 VT95|| align=right|15,2|| align=right|2,732|| align=right|0,154|| align=right|14,10|| align=right|4,515||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68535)||2001 VP97|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,140|| align=right|11,84|| align=right|3,693||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68536)||2001 VU115|| align=right|16,1|| align=right|2,272|| align=right|0,149|| align=right|5,81|| align=right|3,423||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68537)||2001 VC123|| align=right|15,9|| align=right|1,951|| align=right|0,088|| align=right|18,19|| align=right|2,725||MBA||11. november 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68538)||2001 VN125|| align=right|15,3|| align=right|2,772|| align=right|0,103|| align=right|4,16|| align=right|4,615||MBA||11. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68539)||2001 WL2|| align=right|15,9|| align=right|2,216|| align=right|0,083|| align=right|6,13|| align=right|3,297||MBA||17. november 2001||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(68540)||2001 WR9|| align=right|14,4|| align=right|3,002|| align=right|0,073|| align=right|9,87|| align=right|5,202||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68541)||2001 WE40|| align=right|16,2|| align=right|2,236|| align=right|0,159|| align=right|6,89|| align=right|3,344||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68542)||2001 WE99|| align=right|16,1|| align=right|2,577|| align=right|0,141|| align=right|1,58|| align=right|4,137||MBA||17. november 2001||Jonathan B. Postel||Jonathan B. Postel
|-
|(68543)||2001 WQ101|| align=right|16,8|| align=right|2,419|| align=right|0,154|| align=right|1,56|| align=right|3,762||MBA||17. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68544)||2001 XO18|| align=right|14,3|| align=right|3,132|| align=right|0,150|| align=right|15,26|| align=right|5,541||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68545)||2001 XQ23|| align=right|15,0|| align=right|2,563|| align=right|0,102|| align=right|14,35|| align=right|4,101||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68546)||2001 XF26|| align=right|15,1|| align=right|2,560|| align=right|0,210|| align=right|23,55|| align=right|4,096||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68547)||2001 XW29|| align=right|14,9|| align=right|1,933|| align=right|0,104|| align=right|19,07|| align=right|2,687||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68548)||2001 XR31|| align=right|17,0|| align=right|1,707|| align=right|0,437|| align=right|22,73|| align=right|2,230||APL PHA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68549)||2001 XD52|| align=right|15,9|| align=right|2,187|| align=right|0,091|| align=right|3,55|| align=right|3,234||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68550)||2001 XA54|| align=right|16,2|| align=right|2,337|| align=right|0,152|| align=right|2,16|| align=right|3,571||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68551)||2001 XH57|| align=right|14,0|| align=right|2,694|| align=right|0,183|| align=right|14,61|| align=right|4,421||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68552)||2001 XQ64|| align=right|15,3|| align=right|2,415|| align=right|0,227|| align=right|11,21|| align=right|3,753||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68553)||2001 XF68|| align=right|14,9|| align=right|1,931|| align=right|0,110|| align=right|18,21|| align=right|2,683||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68554)||2001 XY81|| align=right|16,6|| align=right|2,336|| align=right|0,072|| align=right|4,12|| align=right|3,570||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68555)||2001 XX84|| align=right|14,0|| align=right|3,184|| align=right|0,125|| align=right|15,64|| align=right|5,682||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68556)||2001 XW93|| align=right|15,9|| align=right|3,214|| align=right|0,117|| align=right|3,66|| align=right|5,760||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68557)||2001 XF109|| align=right|14,7|| align=right|2,341|| align=right|0,181|| align=right|6,98|| align=right|3,582||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68558)||2001 XX113|| align=right|15,3|| align=right|2,719|| align=right|0,165|| align=right|14,15|| align=right|4,482||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68559)||2001 XT119|| align=right|13,4|| align=right|2,687|| align=right|0,228|| align=right|13,40|| align=right|4,403||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68560)||2001 XB120|| align=right|13,8|| align=right|3,211|| align=right|0,054|| align=right|17,11|| align=right|5,752||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68561)||2001 XM156|| align=right|16,5|| align=right|2,764|| align=right|0,149|| align=right|1,66|| align=right|4,595||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68562)||2001 XE195|| align=right|16,1|| align=right|2,426|| align=right|0,184|| align=right|2,34|| align=right|3,777||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68563)||2001 XO206|| align=right|16,5|| align=right|2,231|| align=right|0,103|| align=right|3,15|| align=right|3,331||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68564)||2001 XF213|| align=right|15,7|| align=right|2,610|| align=right|0,143|| align=right|14,73|| align=right|4,216||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68565)||2001 XV239|| align=right|15,4|| align=right|2,783|| align=right|0,149|| align=right|13,79|| align=right|4,642||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68566)||2001 XT243|| align=right|16,4|| align=right|2,269|| align=right|0,132|| align=right|5,69|| align=right|3,417||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68567)||2001 XB248|| align=right|15,8|| align=right|2,385|| align=right|0,197|| align=right|4,04|| align=right|3,683||MBA||13. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68568)||2001 XV259|| align=right|15,6|| align=right|2,608|| align=right|0,041|| align=right|5,52|| align=right|4,210||MBA||9. december 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68569)||2001 YE3|| align=right|13,9|| align=right|2,162|| align=right|0,293|| align=right|22,08|| align=right|3,179||MBA||19. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68570)||2001 YQ4|| align=right|16,7|| align=right|1,930|| align=right|0,064|| align=right|23,30|| align=right|2,681||MBA||23. december 2001||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(68571)||2001 YR10|| align=right|14,7|| align=right|2,342|| align=right|0,244|| align=right|10,62|| align=right|3,584||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68572)||2001 YQ19|| align=right|16,1|| align=right|2,317|| align=right|0,174|| align=right|5,74|| align=right|3,526||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68573)||2001 YX24|| align=right|16,3|| align=right|2,543|| align=right|0,120|| align=right|1,32|| align=right|4,054||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68574)||2001 YG27|| align=right|15,9|| align=right|2,567|| align=right|0,105|| align=right|3,78|| align=right|4,112||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68575)||2001 YO43|| align=right|15,7|| align=right|2,363|| align=right|0,146|| align=right|5,33|| align=right|3,632||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68576)||2001 YC53|| align=right|14,8|| align=right|2,287|| align=right|0,142|| align=right|7,43|| align=right|3,458||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68577)||2001 YM59|| align=right|15,7|| align=right|2,531|| align=right|0,150|| align=right|5,92|| align=right|4,027||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68578)||2001 YP75|| align=right|15,6|| align=right|2,452|| align=right|0,157|| align=right|13,32|| align=right|3,839||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68579)||2001 YB83|| align=right|14,4|| align=right|3,176|| align=right|0,220|| align=right|19,30|| align=right|5,660||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68580)||2001 YG91|| align=right|15,4|| align=right|2,525|| align=right|0,049|| align=right|11,47|| align=right|4,012||MBA||17. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68581)||2001 YG118|| align=right|15,8|| align=right|2,667|| align=right|0,035|| align=right|2,63|| align=right|4,355||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68582)||2001 YS118|| align=right|14,9|| align=right|2,751|| align=right|0,108|| align=right|9,94|| align=right|4,563||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68583)||2001 YD150|| align=right|15,6|| align=right|2,643|| align=right|0,128|| align=right|11,47|| align=right|4,296||MBA||19. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68584)||2002 AT3|| align=right|15,4|| align=right|2,618|| align=right|0,069|| align=right|15,52|| align=right|4,236||MBA||8. januar 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(68585)||2002 AY6|| align=right|14,9|| align=right|2,436|| align=right|0,220|| align=right|13,50|| align=right|3,801||MBA||9. januar 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(68586)||2002 AC8|| align=right|17,2|| align=right|2,144|| align=right|0,075|| align=right|4,89|| align=right|3,138||MBA||5. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68587)||2002 AD10|| align=right|15,1|| align=right|2,596|| align=right|0,125|| align=right|5,09|| align=right|4,182||MBA||11. januar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68588)||2002 AF10|| align=right|15,8|| align=right|2,411|| align=right|0,144|| align=right|3,72|| align=right|3,742||MBA||11. januar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68589)||2002 AG10|| align=right|16,0|| align=right|2,366|| align=right|0,100|| align=right|3,40|| align=right|3,638||MBA||11. januar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68590)||2002 AZ17|| align=right|16,0|| align=right|1,916|| align=right|0,117|| align=right|23,96|| align=right|2,651||MBA||12. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68591)||2002 AO24|| align=right|15,2|| align=right|2,617|| align=right|0,134|| align=right|12,35|| align=right|4,234||MBA||8. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68592)||2002 AS27|| align=right|15,5|| align=right|2,716|| align=right|0,043|| align=right|14,89|| align=right|4,476||MBA||7. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68593)||2002 AT28|| align=right|16,4|| align=right|1,953|| align=right|0,118|| align=right|24,05|| align=right|2,729||MBA||7. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68594)||2002 AJ37|| align=right|14,1|| align=right|2,677|| align=right|0,174|| align=right|14,70|| align=right|4,378||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68595)||2002 AN37|| align=right|15,0|| align=right|2,460|| align=right|0,140|| align=right|6,06|| align=right|3,857||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68596)||2002 AW38|| align=right|15,4|| align=right|2,813|| align=right|0,082|| align=right|4,75|| align=right|4,717||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68597)||2002 AX42|| align=right|16,1|| align=right|2,570|| align=right|0,138|| align=right|5,87|| align=right|4,119||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68598)||2002 AY50|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,154|| align=right|2,94|| align=right|3,676||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68599)||2002 AU62|| align=right|15,2|| align=right|2,369|| align=right|0,159|| align=right|2,30|| align=right|3,645||MBA||11. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68600)||2002 AS64|| align=right|15,7|| align=right|2,321|| align=right|0,173|| align=right|6,31|| align=right|3,535||MBA||11. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68601)||2002 AD66|| align=right|15,8|| align=right|2,698|| align=right|0,220|| align=right|4,40|| align=right|4,431||MBA||12. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68602)||2002 AB82|| align=right|15,4|| align=right|2,626|| align=right|0,140|| align=right|14,49|| align=right|4,255||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68603)||2002 AR86|| align=right|14,5|| align=right|2,630|| align=right|0,209|| align=right|8,11|| align=right|4,264||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68604)||2002 AJ100|| align=right|16,9|| align=right|2,289|| align=right|0,132|| align=right|6,29|| align=right|3,462||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68605)||2002 AQ112|| align=right|14,8|| align=right|3,121|| align=right|0,214|| align=right|16,13|| align=right|5,513||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68606)||2002 AT112|| align=right|15,0|| align=right|2,652|| align=right|0,230|| align=right|12,94|| align=right|4,318||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68607)||2002 AP116|| align=right|16,0|| align=right|2,344|| align=right|0,152|| align=right|2,05|| align=right|3,588||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68608)||2002 AM117|| align=right|13,9|| align=right|2,347|| align=right|0,243|| align=right|23,05|| align=right|3,595||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68609)||2002 AT118|| align=right|16,2|| align=right|2,276|| align=right|0,075|| align=right|8,19|| align=right|3,433||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68610)||2002 AD122|| align=right|15,4|| align=right|2,663|| align=right|0,241|| align=right|14,71|| align=right|4,345||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68611)||2002 AG122|| align=right|15,5|| align=right|2,579|| align=right|0,129|| align=right|5,60|| align=right|4,141||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68612)||2002 AM125|| align=right|14,9|| align=right|2,444|| align=right|0,157|| align=right|3,18|| align=right|3,819||MBA||11. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68613)||2002 AH131|| align=right|15,6|| align=right|1,932|| align=right|0,055|| align=right|24,19|| align=right|2,685||MBA||12. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68614)||2002 AL136|| align=right|16,4|| align=right|2,639|| align=right|0,072|| align=right|2,90|| align=right|4,287||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68615)||2002 AC148|| align=right|14,2|| align=right|3,113|| align=right|0,087|| align=right|14,08|| align=right|5,490||MBA||13. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68616)||2002 AO152|| align=right|16,3|| align=right|2,416|| align=right|0,143|| align=right|3,12|| align=right|3,754||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68617)||2002 AL159|| align=right|16,3|| align=right|2,431|| align=right|0,147|| align=right|0,63|| align=right|3,789||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68618)||2002 AK164|| align=right|17,4|| align=right|2,196|| align=right|0,154|| align=right|1,90|| align=right|3,253||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68619)||2002 AS166|| align=right|16,6|| align=right|2,153|| align=right|0,077|| align=right|3,39|| align=right|3,158||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68620)||2002 AL178|| align=right|15,9|| align=right|2,581|| align=right|0,193|| align=right|5,45|| align=right|4,146||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68621)||2002 AK189|| align=right|15,5|| align=right|2,567|| align=right|0,184|| align=right|11,04|| align=right|4,113||MBA||10. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68622)||2002 BQ|| align=right|16,0|| align=right|2,349|| align=right|0,070|| align=right|5,91|| align=right|3,600||MBA||21. januar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68623)||2002 BL8|| align=right|13,6|| align=right|2,594|| align=right|0,115|| align=right|14,49|| align=right|4,177||MBA||18. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68624)||2002 BS8|| align=right|15,8|| align=right|2,338|| align=right|0,146|| align=right|4,71|| align=right|3,575||MBA||18. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68625)||2002 BW11|| align=right|17,1|| align=right|2,357|| align=right|0,176|| align=right|1,21|| align=right|3,618||MBA||19. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68626)||2002 BK16|| align=right|15,9|| align=right|2,595|| align=right|0,175|| align=right|7,78|| align=right|4,180||MBA||19. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68627)||2002 BF17|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,116|| align=right|7,06|| align=right|3,604||MBA||19. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68628)||2002 BU17|| align=right|16,5|| align=right|2,357|| align=right|0,154|| align=right|1,55|| align=right|3,619||MBA||21. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68629)||2002 BZ17|| align=right|15,7|| align=right|2,532|| align=right|0,198|| align=right|6,59|| align=right|4,029||MBA||21. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68630)||2002 BU25|| align=right|14,3|| align=right|2,557|| align=right|0,159|| align=right|13,18|| align=right|4,087||MBA||25. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68631)||2002 BW28|| align=right|15,1|| align=right|3,175|| align=right|0,082|| align=right|17,35|| align=right|5,656||MBA||19. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68632)||2002 CN7|| align=right|16,0|| align=right|1,888|| align=right|0,092|| align=right|22,65|| align=right|2,593||MBA||6. februar 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(68633)||2002 CY13|| align=right|16,3|| align=right|2,366|| align=right|0,124|| align=right|2,66|| align=right|3,638||MBA||8. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68634)||2002 CY14|| align=right|16,5|| align=right|2,444|| align=right|0,168|| align=right|1,53|| align=right|3,820||MBA||9. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68635)||2002 CT15|| align=right|16,3|| align=right|2,580|| align=right|0,204|| align=right|5,52|| align=right|4,144||MBA||8. februar 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(68636)||2002 CR17|| align=right|14,8|| align=right|2,776|| align=right|0,131|| align=right|8,86|| align=right|4,624||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68637)||2002 CU26|| align=right|15,5|| align=right|2,386|| align=right|0,066|| align=right|12,42|| align=right|3,686||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68638)||2002 CO30|| align=right|15,8|| align=right|2,698|| align=right|0,048|| align=right|11,59|| align=right|4,430||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68639)||2002 CV31|| align=right|15,3|| align=right|2,242|| align=right|0,178|| align=right|6,40|| align=right|3,357||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68640)||2002 CX38|| align=right|15,5|| align=right|2,632|| align=right|0,176|| align=right|28,10|| align=right|4,270||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68641)||2002 CR43|| align=right|15,1|| align=right|2,329|| align=right|0,210|| align=right|9,63|| align=right|3,553||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68642)||2002 CH45|| align=right|16,1|| align=right|2,327|| align=right|0,240|| align=right|7,29|| align=right|3,549||MBA||8. februar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68643)||2002 CZ49|| align=right|15,3|| align=right|2,371|| align=right|0,225|| align=right|5,66|| align=right|3,649||MBA||3. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68644)||2002 CX50|| align=right|16,4|| align=right|2,437|| align=right|0,171|| align=right|0,49|| align=right|3,803||MBA||12. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68645)||2002 CQ52|| align=right|14,8|| align=right|2,378|| align=right|0,165|| align=right|27,05|| align=right|3,666||MBA||11. februar 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(68646)||2002 CN53|| align=right|15,6|| align=right|2,403|| align=right|0,136|| align=right|2,68|| align=right|3,725||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68647)||2002 CG54|| align=right|16,4|| align=right|2,461|| align=right|0,108|| align=right|1,49|| align=right|3,860||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68648)||2002 CT55|| align=right|15,1|| align=right|2,398|| align=right|0,071|| align=right|2,38|| align=right|3,712||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68649)||2002 CT57|| align=right|16,5|| align=right|2,396|| align=right|0,148|| align=right|2,37|| align=right|3,709||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68650)||2002 CP59|| align=right|16,1|| align=right|2,555|| align=right|0,240|| align=right|10,99|| align=right|4,083||MBA||13. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68651)||2002 CS60|| align=right|16,1|| align=right|2,776|| align=right|0,090|| align=right|7,99|| align=right|4,624||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68652)||2002 CU74|| align=right|16,4|| align=right|2,399|| align=right|0,210|| align=right|5,42|| align=right|3,715||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68653)||2002 CL78|| align=right|16,5|| align=right|2,352|| align=right|0,188|| align=right|2,30|| align=right|3,608||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68654)||2002 CR78|| align=right|16,7|| align=right|2,420|| align=right|0,155|| align=right|9,15|| align=right|3,764||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68655)||2002 CS78|| align=right|16,8|| align=right|2,309|| align=right|0,214|| align=right|5,85|| align=right|3,508||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68656)||2002 CU78|| align=right|16,1|| align=right|2,453|| align=right|0,138|| align=right|2,76|| align=right|3,841||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68657)||2002 CW87|| align=right|16,3|| align=right|2,326|| align=right|0,213|| align=right|1,83|| align=right|3,548||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68658)||2002 CN89|| align=right|16,9|| align=right|2,402|| align=right|0,181|| align=right|3,29|| align=right|3,722||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68659)||2002 CH91|| align=right|17,3|| align=right|2,385|| align=right|0,172|| align=right|2,73|| align=right|3,682||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68660)||2002 CZ91|| align=right|16,5|| align=right|2,272|| align=right|0,123|| align=right|6,81|| align=right|3,424||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68661)||2002 CR93|| align=right|16,8|| align=right|2,333|| align=right|0,082|| align=right|2,59|| align=right|3,563||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68662)||2002 CP94|| align=right|15,3|| align=right|2,709|| align=right|0,094|| align=right|3,15|| align=right|4,458||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68663)||2002 CM99|| align=right|15,7|| align=right|2,390|| align=right|0,137|| align=right|2,40|| align=right|3,694||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68664)||2002 CN100|| align=right|16,5|| align=right|2,567|| align=right|0,126|| align=right|2,56|| align=right|4,113||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68665)||2002 CM101|| align=right|15,7|| align=right|2,427|| align=right|0,128|| align=right|3,44|| align=right|3,780||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68666)||2002 CN104|| align=right|14,6|| align=right|2,330|| align=right|0,081|| align=right|13,35|| align=right|3,557||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68667)||2002 CJ107|| align=right|16,3|| align=right|2,432|| align=right|0,192|| align=right|3,20|| align=right|3,792||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68668)||2002 CA109|| align=right|16,6|| align=right|2,306|| align=right|0,123|| align=right|4,32|| align=right|3,501||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68669)||2002 CJ109|| align=right|16,1|| align=right|2,361|| align=right|0,092|| align=right|3,37|| align=right|3,628||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68670)||2002 CV110|| align=right|15,7|| align=right|2,749|| align=right|0,124|| align=right|11,93|| align=right|4,558||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68671)||2002 CC112|| align=right|14,4|| align=right|2,757|| align=right|0,173|| align=right|9,29|| align=right|4,576||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68672)||2002 CS114|| align=right|14,9|| align=right|3,256|| align=right|0,067|| align=right|18,60|| align=right|5,874||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68673)||2002 CD115|| align=right|16,8|| align=right|2,376|| align=right|0,174|| align=right|2,03|| align=right|3,662||MBA||9. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68674)||2002 CV117|| align=right|16,5|| align=right|2,300|| align=right|0,148|| align=right|0,66|| align=right|3,488||MBA||12. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68675)||2002 CV123|| align=right|17,0|| align=right|2,272|| align=right|0,120|| align=right|2,79|| align=right|3,425||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68676)||2002 CZ125|| align=right|16,2|| align=right|2,434|| align=right|0,135|| align=right|1,92|| align=right|3,798||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68677)||2002 CW133|| align=right|15,6|| align=right|2,444|| align=right|0,204|| align=right|10,03|| align=right|3,820||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68678)||2002 CL134|| align=right|16,4|| align=right|2,421|| align=right|0,028|| align=right|3,92|| align=right|3,767||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68679)||2002 CP134|| align=right|14,5|| align=right|2,791|| align=right|0,308|| align=right|7,77|| align=right|4,662||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68680)||2002 CV134|| align=right|14,5|| align=right|3,113|| align=right|0,148|| align=right|23,41|| align=right|5,492||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68681)||2002 CE138|| align=right|17,0|| align=right|2,321|| align=right|0,087|| align=right|6,96|| align=right|3,535||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68682)||2002 CR140|| align=right|15,7|| align=right|2,684|| align=right|0,087|| align=right|15,24|| align=right|4,396||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68683)||2002 CX141|| align=right|15,7|| align=right|2,547|| align=right|0,226|| align=right|6,56|| align=right|4,064||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68684)||2002 CC142|| align=right|16,0|| align=right|2,328|| align=right|0,158|| align=right|23,17|| align=right|3,551||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68685)||2002 CK142|| align=right|15,8|| align=right|2,359|| align=right|0,178|| align=right|4,88|| align=right|3,623||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68686)||2002 CL145|| align=right|16,2|| align=right|2,539|| align=right|0,146|| align=right|4,65|| align=right|4,045||MBA||9. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68687)||2002 CV145|| align=right|16,9|| align=right|2,641|| align=right|0,137|| align=right|4,60|| align=right|4,292||MBA||9. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68688)||2002 CX145|| align=right|16,8|| align=right|2,400|| align=right|0,170|| align=right|2,51|| align=right|3,718||MBA||9. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68689)||2002 CZ150|| align=right|16,4|| align=right|2,298|| align=right|0,070|| align=right|7,76|| align=right|3,482||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68690)||2002 CD164|| align=right|15,5|| align=right|2,848|| align=right|0,103|| align=right|16,16|| align=right|4,806||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68691)||2002 CO165|| align=right|15,9|| align=right|2,620|| align=right|0,180|| align=right|5,16|| align=right|4,240||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68692)||2002 CV167|| align=right|14,8|| align=right|2,669|| align=right|0,123|| align=right|13,01|| align=right|4,360||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68693)||2002 CX168|| align=right|15,3|| align=right|2,522|| align=right|0,172|| align=right|5,30|| align=right|4,005||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68694)||2002 CG169|| align=right|15,1|| align=right|2,595|| align=right|0,115|| align=right|5,68|| align=right|4,179||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68695)||2002 CB171|| align=right|15,4|| align=right|2,550|| align=right|0,147|| align=right|5,55|| align=right|4,072||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68696)||2002 CX173|| align=right|13,6|| align=right|3,222|| align=right|0,163|| align=right|20,44|| align=right|5,782||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68697)||2002 CR176|| align=right|16,5|| align=right|2,342|| align=right|0,188|| align=right|1,37|| align=right|3,585||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68698)||2002 CG183|| align=right|15,5|| align=right|3,052|| align=right|0,157|| align=right|0,51|| align=right|5,332||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68699)||2002 CY192|| align=right|16,0|| align=right|2,459|| align=right|0,145|| align=right|8,42|| align=right|3,856||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68700)||2002 CN198|| align=right|16,5|| align=right|2,635|| align=right|0,129|| align=right|2,47|| align=right|4,275||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68701)||2002 CJ200|| align=right|17,1|| align=right|2,383|| align=right|0,182|| align=right|3,42|| align=right|3,678||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68702)||2002 CU215|| align=right|16,8|| align=right|2,364|| align=right|0,172|| align=right|3,57|| align=right|3,635||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68703)||2002 CO219|| align=right|16,2|| align=right|2,406|| align=right|0,085|| align=right|6,60|| align=right|3,732||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68704)||2002 CY219|| align=right|15,5|| align=right|2,413|| align=right|0,122|| align=right|3,59|| align=right|3,747||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68705)||2002 CM221|| align=right|15,3|| align=right|2,384|| align=right|0,125|| align=right|6,92|| align=right|3,680||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68706)||2002 CX234|| align=right|15,0|| align=right|3,327|| align=right|0,264|| align=right|17,35|| align=right|6,067||MBA||8. februar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68707)||2002 CX235|| align=right|14,2|| align=right|2,316|| align=right|0,162|| align=right|22,98|| align=right|3,523||MBA||13. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68708)||2002 CC242|| align=right|16,2|| align=right|2,361|| align=right|0,178|| align=right|2,38|| align=right|3,628||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68709)||2002 CE244|| align=right|15,5|| align=right|2,446|| align=right|0,166|| align=right|3,78|| align=right|3,824||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68710)||2002 CN244|| align=right|16,7|| align=right|2,349|| align=right|0,105|| align=right|2,05|| align=right|3,598||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68711)||2002 CV244|| align=right|15,5|| align=right|2,630|| align=right|0,079|| align=right|22,15|| align=right|4,265||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68712)||2002 CO249|| align=right|16,8|| align=right|2,344|| align=right|0,155|| align=right|4,38|| align=right|3,589||MBA||15. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68713)||2002 CX253|| align=right|15,3|| align=right|2,629|| align=right|0,147|| align=right|12,99|| align=right|4,262||MBA||4. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68714)||2002 CS259|| align=right|15,4|| align=right|2,330|| align=right|0,195|| align=right|12,09|| align=right|3,555||MBA||6. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68715)||2002 CM272|| align=right|15,9|| align=right|2,358|| align=right|0,092|| align=right|8,67|| align=right|3,620||MBA||8. februar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68716)||2002 CX280|| align=right|16,8|| align=right|2,323|| align=right|0,197|| align=right|2,42|| align=right|3,539||MBA||8. februar 2002||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(68717)||2002 CO286|| align=right|16,6|| align=right|2,450|| align=right|0,176|| align=right|5,12|| align=right|3,835||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|68718 Safi||2002 DQ|| align=right|16,0|| align=right|2,539|| align=right|0,182|| align=right|3,96|| align=right|4,044||MBA||17. februar 2002||Vicques||M. Ory
|-
|68719 Jangyeongsil||2002 DW|| align=right|16,2|| align=right|2,469|| align=right|0,101|| align=right|4,89|| align=right|3,878||MBA||16. februar 2002||Bohyunsan||Y.-B. Jeon
|-
|(68720)||2002 DB3|| align=right|15,2|| align=right|2,785|| align=right|0,212|| align=right|8,62|| align=right|4,646||MBA||21. februar 2002||Nashville||R. Clingan
|-
|(68721)||2002 DC6|| align=right|14,6|| align=right|2,661|| align=right|0,116|| align=right|11,95|| align=right|4,341||MBA||16. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68722)||2002 DF6|| align=right|15,6|| align=right|2,987|| align=right|0,090|| align=right|2,69|| align=right|5,161||MBA||19. februar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68723)||2002 DH10|| align=right|15,6|| align=right|2,761|| align=right|0,100|| align=right|10,27|| align=right|4,586||MBA||20. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68724)||2002 DH12|| align=right|16,1|| align=right|1,909|| align=right|0,056|| align=right|22,46|| align=right|2,638||MBA||21. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68725)||2002 ED3|| align=right|12,3|| align=right|5,187|| align=right|0,108|| align=right|13,08|| align=right|11,82||JUT||10. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68726)||2002 EZ5|| align=right|14,0|| align=right|3,058|| align=right|0,173|| align=right|5,51|| align=right|5,347||MBA||12. marec 2002||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(68727)||2002 EH6|| align=right|16,6|| align=right|2,406|| align=right|0,173|| align=right|2,79|| align=right|3,732||MBA||12. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68728)||2002 EP6|| align=right|16,8|| align=right|2,369|| align=right|0,143|| align=right|0,22|| align=right|3,646||MBA||6. marec 2002||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(68729)||2002 EG12|| align=right|16,0|| align=right|2,258|| align=right|0,225|| align=right|4,81|| align=right|3,392||MBA||14. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|68730 Straizys||2002 EA13|| align=right|16,6|| align=right|2,729|| align=right|0,200|| align=right|1,24|| align=right|4,507||MBA||15. marec 2002||Moletai Astronomic||K. Cernis; J. Zdanavicius
|-
|(68731)||2002 ES16|| align=right|14,5|| align=right|2,345|| align=right|0,159|| align=right|24,64|| align=right|3,590||MBA||6. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68732)||2002 EF21|| align=right|15,9|| align=right|2,346|| align=right|0,079|| align=right|6,54|| align=right|3,592||MBA||10. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68733)||2002 EF25|| align=right|14,7|| align=right|3,201|| align=right|0,150|| align=right|15,88|| align=right|5,725||MBA||10. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68734)||2002 EH26|| align=right|16,4|| align=right|2,334|| align=right|0,124|| align=right|6,00|| align=right|3,566||MBA||10. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68735)||2002 ET26|| align=right|14,1|| align=right|2,848|| align=right|0,206|| align=right|4,98|| align=right|4,806||MBA||10. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68736)||2002 EQ28|| align=right|15,7|| align=right|2,660|| align=right|0,184|| align=right|5,07|| align=right|4,337||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68737)||2002 EU28|| align=right|16,5|| align=right|2,294|| align=right|0,191|| align=right|6,32|| align=right|3,474||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68738)||2002 EJ35|| align=right|15,9|| align=right|3,251|| align=right|0,305|| align=right|0,84|| align=right|5,861||MBA||11. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68739)||2002 EK38|| align=right|16,2|| align=right|2,708|| align=right|0,211|| align=right|4,56|| align=right|4,455||MBA||12. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68740)||2002 EY38|| align=right|17,1|| align=right|2,342|| align=right|0,177|| align=right|3,34|| align=right|3,583||MBA||12. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68741)||2002 EM40|| align=right|14,2|| align=right|3,224|| align=right|0,144|| align=right|10,49|| align=right|5,789||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68742)||2002 EO41|| align=right|15,4|| align=right|2,779|| align=right|0,196|| align=right|8,87|| align=right|4,631||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68743)||2002 EY42|| align=right|16,3|| align=right|2,574|| align=right|0,124|| align=right|2,54|| align=right|4,129||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68744)||2002 EV43|| align=right|15,9|| align=right|2,262|| align=right|0,199|| align=right|2,65|| align=right|3,402||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68745)||2002 EP45|| align=right|15,9|| align=right|2,195|| align=right|0,053|| align=right|5,65|| align=right|3,251||MBA||11. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68746)||2002 EM46|| align=right|16,6|| align=right|2,541|| align=right|0,142|| align=right|2,79|| align=right|4,050||MBA||11. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68747)||2002 EL49|| align=right|16,5|| align=right|2,409|| align=right|0,184|| align=right|0,52|| align=right|3,739||MBA||12. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68748)||2002 EE57|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,154|| align=right|13,51|| align=right|4,188||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68749)||2002 EJ63|| align=right|16,1|| align=right|2,372|| align=right|0,220|| align=right|2,00|| align=right|3,653||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68750)||2002 EM68|| align=right|16,4|| align=right|2,290|| align=right|0,150|| align=right|8,62|| align=right|3,465||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov